Гривино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости.

Расположена на автодороге Новоржев — Бежаницы (), в 12 км к востоку от города Новоржев и в 5 км к югу от деревни Барута.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 год составляла 133 жителя.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Заборьевской волости (с центром в д. Макарово по названию деревни Заборье). С 2006 до 2015 года деревня входила в состав Барутской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района